Vielmetter ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Heinrich Vielmetter (1748–1812), deutscher Räuber
 Karin Vielmetter (* 1907), deutsche Schauspielerin, Schauspiellehrerin, Sprechtechnikerin und Dialogbuchautorin